David Carter può riferirsi a:

 David Carter (1956) – tennista australiano
 David Carter (1961) – rugbista a 15 internazionale australiano
 David Carter (1953-2021) – giocatore di football americano statunitense
 David Carter (1987) – giocatore di football americano statunitense